Trivium (z lat.) může být:

 trivium – oblast středověké vzdělanosti
 Trivium (hudební skupina) – americká metalová skupina
 Trivium (šifra) – synchronní šifra
 Revue Trivium – český internetový časopis

he:בוגר אוניברסיטה#מקור השם